Gorczyce kan verwijzen naar:
 Gorczyce (powiat Ełcki), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen
 Gorczyce (powiat Olecki), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen